Власне
Віфе́зда (церковно-слов'янською мовою наголос Віфезда́), або Бете́зда () — два басейни, викопані в руслі річки Бейт-Зейта () в Єрусалимі.

У європейській культурі ця купальня відома за сюжетом Нового Завіту, зцілення немічного.

  (, [bə.θɛz.də]) — тераса та фонтан в Центральному парку Нью-Йорка (1863). Назва надана на честь однойменної єрусалимської купальні Віфезда.

Населені пункти 
 Бетесда (Меріленд)
 Бетесда (Огайо)
 Бетесда (Вельс)

Інше 
 Bethesda Softworks — дочірня компанія ZeniMax Media Company, розробник і видавець розважального інтерактивного контенту.
 Bethesda Game Studios — підрозділ Bethesda Softworks, до 2006 року вживався як синонім останньої.